Ви́ртус (от ) или Виртута — богиня в римской мифологии, спутница Марса, вдохновлявшая римлян на боевые подвиги ради отечества. С Виртус тесно связано божество Хонос (Честь).

Эти два божества часто имели один общий храм — храм Чести и Доблести.

После реорганизации религии императором Октавианом Августом Виртус придавали всё большее значение, так как она была покровительницей солдат. В IV веке в честь богини были проведены игры.

Виртус изображалось по-разному — например, на монетах Тетрика I она может появляться как надзирательница или как молодой человек с копьём и одетый в плащ.

В честь Виртус назван астероид (494) Виртус, открытый в 1902 году.

См. также 
 Храм Чести и Доблести

Литература 
 Walter Pötscher: Virtus 2. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 51, Stuttgart 1964—1975, Sp. 1297

Богини в римской мифологии